Nazwisko Sjögren  może odnosić się do:
 Karl Gustaf Torsten Sjögren, szwedzki lekarz
 Henrik Sjögren (1899-1986), szwedzki lekarz
 Christer Sjögren, szwedzki muzyk
 Emil Sjögren, szwedzki kompozytor
 Peder Sjögren  (1905-1966), szwedzki pisarz
 Peter Sjögren, szwedzki piłkarz
 Thomas Sjögren, szwedzki hokeista
 Ann Mari Sjögren, szwedzka pisarka

Zobacz też:
 zespół Sjögrena
 zespół Sjögrena-Larssona
 zespół Marinescu-Sjögrena